Ю́зеф Да́мсе (; 26 января 1789; Соколув-Малопольски — 15 декабря 1852, Рудня, близ Варшавы) — польский композитор, исполнитель, дирижёр и актёр.

Биография 
Обучался игре на разных инструментах, в 1809—1812 играл в духовых оркестрах на кларнете и тромбоне, с 1813 выступал как певец и актёр сначала в Вильнюсе, затем в Варшаве. В это же время он начал сочинять музыку, в основном, для театра: оперы, бурлески и др. В сочинениях Дамзе заметно влияние популярных в то время опер Моцарта и Россини, а также польских народных мелодий. Наиболее известны его балет «Свадьба в Ойцове» и опера «Крестьянин-миллионер», а также пародия на оперу Мейербера «Роберт-Дьявол» под названием «Роберт-повеса».

Некоторые сочинения 
 «Волшебный кларнет», комическая опера (1822)
 «Свадьба в Ойцове», балет (1823)
 «Крестьянин-миллионер», опера (1829)
 «Контрабандист», комическая опера (1844)
 «Роберт-повеса», комическая опера (1844)
 Три мессы
 Песни и романсы для голоса и фортепиано
 Полонезы, мазурки, вальсы для оркестра и в переложении для фортепиано

Литература 
 K. Michałowski. Opery polskie. — Краков, 1954

Ссылки 
 Сценические сочинения Дамзе и даты первых их постановок 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 26 января
Родившиеся в 1789 году
Умершие 15 декабря
Умершие в 1852 году
Композиторы Польши XVIII века
Композиторы Польши XIX века
Композиторы классической эпохи
Оперные композиторы Польши
Академические музыканты Польши